КЗМИ — многозначный термин:

 КЗМИ — Куйбышевский завод минераловатных изделий (ныне «Теплант»)
 КЗМИ — Конаковский завод механизированного инструмента